

Znanost 
 Strvinar kao hranidbena kategorija u biologiji

Ostale uporabe 
 Metafora za osobu koja se kroz društvo provlači ponašajući se poput životinje nisko u hranidbenoj piramidi/lancu